Grengel steht für:
 Grengel (Köln), ein Kölner Stadtteil im Stadtbezirk Porz
 einen Nachnamen. Bekannte Namensträger:
 Christa Grengel (* 1940), deutsche evangelische Theologin, Oberkirchenrätin der EKD und Ökumene-Aktivistin

Siehe auch:
 Krengel